Fällforsen kan syfta på:

Fällforsen – en fors i Piteälven mellan Älvsbyn och Vidsel, Älvsbyns kommun
Fällforsen, Nordmalings kommun  – en förs i Lögdeälven vid Fällfors, Nordmalings kommun, även Fällforsarna
Fällforsen, Skellefteå kommun – en fors i Byskeälven vid Fällfors, Skellefteå kommun
Fällforsen, Umeå kommun – en fors i Fällforsån, Umeå kommun
Fällforsen, Umeälven – en tidigare fors i Umeälven till Fällforsselet nära Harrselefors, Vännäs kommun

Se även
Fällfors (olika betydelser)